Вергеенко — украинская фамилия.

Известные носители 
 Вергеенко, Алексей Михайлович (род. 1975) — белорусский футбольный тренер.
 Вергеенко, Михаил Никифорович (род. 1950) — советский белорусский футболист и вратарь.